Il singolare del torneo di tennis Marsiglia Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ronald Agénor che ha battuto in finale Martin Střelba 5-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ronald Agénor (Campione)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Tarik Benhabiles (primo turno)
 Sláva Doseděl (primo turno)

 Christian Saceanu (secondo turno)
 Roberto Azar (semifinali)
 Fernando Luna (primo turno)
 Claudio Pistolesi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Marsiglia Challenger 1991